Kumme steht für:
 Kumme (Gefäß), eine norddeutsche Bezeichnung für ein schalenartiges Gefäß, regional früher auch für Sarg
 Kumme (Stadt), spätbronzezeitliche Stadt in Mesopotamien
 Kumme (Raummaß), ein historisches preußisches Volumenmaß speziell für Pflastersteine

Kumme ist der Familienname von
 Friedrich Kumme (1868–1927), deutscher Heeresoffizier, zuletzt Generalleutnant.
 Ulrich Kumme (* 1951), Oberbürgermeister von Hildesheim

Siehe auch:

 Kumm
 Kummen